Achmed Angel Jordanov Kapsov, noto con lo pseudonimo di Ciguli (1957-2014) – cantante bulgaro
Aleksandar Jordanov (1952) – politico bulgaro
Edisson Jordanov (1993) – calciatore bulgaro
Georgi Jordanov (1963) – ex calciatore bulgaro
Ivajlo Jordanov (1968) – ex calciatore bulgaro
Nedyalko Jordanov (1940) – poeta bulgaro
Preslav Jordanov (1989) – calciatore bulgaro
Stojan Jordanov (1944) – ex calciatore bulgaro
Tonislav Jordanov (1998) – calciatore bulgaro
Valentin Jordanov (1960) – ex lottatore bulgaro, specializzato nella lotta libera
Walentin Jordanov (1960) – ex lottatore bulgaro

Pagine correlate
 Jordanova